Dianabad steht für:

 Dianabad (Wien)
 Dianabad (Leipzig)
 Dianabad Dresden, siehe  Mietshaus Bürgerwiese 22